Geheimagent steht für:
 Agent (Nachrichtendienst), Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes
 Geheimagent (Film), britischer Film von Alfred Hitchcock (1936)
 Geheimagent, Alternativtitel von Geheimauftrag für John Drake, britische Fernsehserie

Der Geheimagent steht für folgenden Spionageroman:
 Der Geheimagent (Roman), Roman von Joseph Conrad (1907)

Der Geheimagent steht für folgende Spionagefilme:
 Der Geheimagent (1932), deutscher Film von Harry Piel
 Der Geheimagent (1981), französischer Film von Marces Camus
 Der Geheimagent (1996), US-amerikanischer Film von Christopher Hampton

Siehe auch:
 Spionage